

Geografia
 São Francisco – comune dello stato brasiliano di Minas Gerais
 São Francisco – comune dello stato brasiliano della Paraíba
 São Francisco – comune dello stato brasiliano di San Paolo
 São Francisco – comune dello stato brasiliano del Sergipe
 São Francisco – il fiume più lungo che scorre interamente in Brasile